Friedensreich Gottes steht für:
Reich Gottes
Tausendjähriges Friedensreich Jesu Christi

Siehe auch:
Dār as-Salām